Макропулос () — фамилия.

Известные носители 
 Макропулос, Георгиос (род. 1953) — греческий шахматист, международный мастер.
 (1883—1954) — греческий политик.
 Макропулос, Никос (род. 1965) — греческий поп-певец.
 (1903—1963) — греческий политик.
Женский вариант — Макропулу ().

 Макропулу, Марина (род. 1965) — румынская и греческая шахматистка, гроссмейстер.

См. также 
 Средство Макропулоса (значения)